Сант-Алессио () может означать:
 Базилика Святых Вонифатия и Алексия — базилика на Авентинском холме в Риме.
 Мадонна ди Сант-Алессио — святой образ Богородицы из Эдессы.
 Сант-Алессио-Сикуло — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Мессина.
 Сант-Алессио-кон-Вьялоне — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Сант-Алессио-ин-Аспромонте — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия.

См. также 
 Алессио